Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Tang :
 l', un sous-marin de la classe Balao en service durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin de la classe Tang en service durant la guerre froide.

Tang